BFN steht für:
 Beamforming Network, siehe Beamforming #Anwendungen
 British Forces Network, Radiosender, später British Forces Broadcasting Service
 Bahnhof Fichtengrund (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Flughafen Bloemfontein (IATA-Code), südafrikanischer Flughafen

BfN steht für:
 Bundesamt für Naturschutz
 Bundesrat für Niederdeutsch, vertritt die sprachpolitischen Interessen der Niederdeutsch-Sprecher in Deutschland
 Büro für die Neuererbewegung in der DDR

bfn steht für:
 Bunak (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache im südlichen Zentraltimor

Abkürzung